Martín Vásquez puede referirse a:

 Martín Vásquez (1963 - ), exfutbolista y entrenador mexicano-estadounidense.
 Carlos Martín Vásquez Blanco (1974 - ), exfutbolista peruano.